Ваня Радованович (; род. 28 октября 1982, Белград, Югославия) — черногорский музыкант, певец и автор песен. Он представил Черногорию на конкурсе песни Евровидение-2018 с песней «Inje» во второй половине второго полуфинала (10 мая 2018 года).

Биография 
Родился 28 октября 1982 года в Белграде. Он начал свою карьеру в 2004 году, впервые публично выступив на музыкальном фестивале в Будве, тогда он получил награду за лучший дебют фестиваля с песней «Dripac» с авторской музыкой и текстом. Он участвовал в этом же фестивале в 2005 году с авторской песней «The Wings of Lead», которая стала большим хитом в Черногории и Сербии. В том же году он также выступал на Радиофестивале Сербии, также как полный автор, с песней «Izvini ne menja ljude», за которую он получил первое место. Он продолжил свою карьеру на конкурсе «Beovizija» в 2006 году, когда он представился с номером «Kad me jednom za te ne bude».

После участия в фестивалях в конце 2007 года он продвигал сингл «Talk with touch», для которого видео было сделано в сотрудничестве с Институтом образования и реабилитации людей с нарушением слуха, с Котором. В конце 2007 года он сформировал группу, с которой он 31 декабря 2007 года совершил «огненный крещение» в качестве предгруппы «Белого дугма» в канун Нового года в баре.

В середине мая 2008 года музыкальная ассоциация Черногории опубликовала альбом Радовановича «Talk with Touch». Поскольку этот проект стал одним из самых продаваемых в Черногории, Radovanovic был выбран T-Mobile Montenegro и NOKIA, чтобы стать промоутером нового музыкального телефона. Сразу после этого последовала серия концертов с группой в квадратах и ​​клубах вокруг Черногории, где была создана песня «Takav sam i sad». 2008. год. В 2009 году она выпустила сингл и видео для песни «Не проси меня». В конце 2010 года она объявила промоматериал под названием «Без понятия» с тремя песнями «Milo moje», «Novi Sad» и «Rakija». Тем временем она готовит новый материал, и в то же время она пишет песни для многих других исполнителей из региона.

Весной 2012 года в Загребе в сотрудничестве с известным хорватским продюсером Денисом Муджаджичем Деникеном под лейблом «GORATONA» начинается запись нового альбома, который характеризуется современным звуком гитары и другим подходом к производству и записи. В июне того же года альбом был выделен как «Парашют», для которого было снято видео. Второй сингл «All My Minds», а также заглавная песня из альбома, а также место для него, были продвинуты в декабре 2013 года. Конец года ознаменовался грандиозным концертом, который состоялся 30 декабря перед стенами старого города в Будве в рамках новогодней программы.

Ссылки 

 

Участники «Евровидения-2018»
Представители Черногории на «Евровидении»